Duitsland:
Göhren (Auma-Weidatal), een dorp in Thüringen
Göhren (bij Altenburg), een gemeente in de deelstaat Thüringen
Göhren (Tramm), een plaats in de gemeente Tramm in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Göhren (Rügen), een plaats in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Göhren-Döhlen, een gemeente in de deelstaat Thüringen
Göhren-Lebbin, een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Malk Göhren, een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Polen:
Górzno (Duits: Göhren) 

Tsjechië:
Klíny (Duits: Göhren)